

Musica 
 Human – gruppo musicale metal neozelandese

Album 
 Human – album dei Death del 1991
 Human – album di Gary Numan del 1995
 Human – album di Rod Stewart del 2001
 Human – album di Brandy del 2009
 Human – EP di Darren Criss del 2010
 Human – album dei Radiodervish del 2013
 Human – album dei Three Days Grace del 2015
 Human – album di Joell Ortiz & Illmind del 2015
 Human – album di Rag'n'Bone Man del 2017
 Human – album di Paul Masvidal del 2019
 Human – album dei OneRepublic del 2021

Singoli 
 Human – singolo dei The Human League del 1986, tratto dall'album Crush
 Human – singolo dei Goldfrapp del 2001, tratto dall'album Felt Mountain
 Human – singolo dei The Killers del 2008, dall'album Day & Age
 Human – singolo di Christina Perri del 2013, dall'album Head or Heart
 Human – singolo di Rag'n'Bone Man del 2016

Altro 
Human – film documentario di Yann Arthus-Bertrand
 Human – manga di Yoshiyuki Okamura
 Human Entertainment – società giapponese sviluppatrice di videogiochi

Pagine correlate 
Humans